Sven Lundin kan avse:
Tidigare namn på seglaren och båtkonstruktören Sven Yrvind.
Konstnären Sven Lundin (1915–?)
Reklamtecknaren Sven Lundin (1918–2005)
En fiktiv figur i Eddie Meduzas värld, se Eddie Meduza#Sven Lundin